Épinay, település Franciaországban, Eure megyében
Épinay-sur-Seine, település Franciaországban, Seine-Saint-Denis megyében
Épinay-Champlâtreux, egy község Franciaországban, Val-d’Oise megyében
Épinay-sous-Sénart, település Franciaországban, Essonne megyében
Épinay-sur-Orge, település Franciaországban, Essonne megyében
Épinay-sur-Odon, település Franciaországban, Calvados megyében
Épinay-sur-Duclair, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében